Burgstadtl bezeichnet

 Hradiště (Duppauer Gebirge) (Burgstadtl), Berg im Duppauer Gebirge, Tschechien
 Hradec u Kadaně (Burgstadtl), Ortsteil von Rokle, Okres Chomutov, Tschechien